Historisch
Frisia (Friesland), het voormalige koninkrijk der Friezen
Magna Frisia, het Friese rijk in de periode dat het op zijn grootst was (ca. 500–800 na Chr.)
Groter-Friesland, het gebied waar de Friezen wonen of gewoond hebben
Zeven Friese Zeelanden, een historisch overkoepelend begrip voor de verschillende (laatmiddeleeuwse) Friese gebieden

Bedrijven en organisaties
Frisia (schaatsfabriek)
Buro Frisia of Frisia Financieringen, financiële dienstverlener die later opging in, respectievelijk onderdeel is van de DSB Bank.
Frisia Zout, een bedrijf te Harlingen dat zout exploiteert.
Suikerfabriek Frisia in Franeker (1921-1995)

Overig
Frisia (tijdschrift) (1917-1936), een Fries literair tijdschrift
Frisia (stripfiguur), een stripfiguur uit de Suske en Wiske-reeks
LAC Frisia 1883 (cricket) en LAC Frisia 1883 (voetbal), sportverenigingen uit Leeuwarden
B.A.V Frisia, boksschool uit Leeuwarden

Zie ook 
Friesland (doorverwijspagina)